Les Angles ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Les Angles (Gard) im Département Gard
 Les Angles (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 Les Angles (Pyrénées-Orientales) im Département Pyrénées-Orientales
 Les Angles-sur-Corrèze im Département Corrèze

sowie:
 Les Angles,  Ortschaft in der Gemeinde La Cluse-et-Mijoux im Département Doubs